Termin OK1 ima više značenja.

 Fosfoglukan, voda dikinaza, enzim
 PKP klasa Ok1, lokomotiva